Seiderer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Seiderer (1941–2015), deutscher Facharzt und Politiker
 Leonhard Seiderer (1895–1940), deutscher Fußballspieler
 Silvia Sperber-Seiderer (* 1965), deutsche Sportschützin

Siehe auch:
 Seider